est la formule brute de plusieurs isomères contenant 17 atomes de carbone et 36 atomes d'hydrogène.

 Alcane
 n-heptadécane, numéro CAS